Ногалес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анкарес. Занимает площадь 112,4 км². Население 1361 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Луго